San Primo ima više značenja:
 San Primo, Como
 San Primo, Cosenza